PNA puede referirse a:
 Prefectura Naval Argentina.
 Partido Nueva Alianza, partido político mexicano.
 Partido Nazi Americano, partido político estadounidense.
Parque nacional Antisana, área protegida en la República del Ecuador.
 Partido Nacional Agrario, diversos partidos políticos.
 Péptido natriurético auricular, hormona humana.
 Aeropuerto de Pamplona-Noáin, en su código IATA.
 Principio de no agresión.
 Patronato Nacional Antituberculoso.